Петросян, Артур:
 Петросян, Артур Арменович (род. 1983) — армянский футболист.
 Петросян, Артур Бениаминович (род. 1952) — армянский депутат.
 Петросян, Артур Грайрович (род. 1971) — советский и армянский футболист.
 Петросян, Артур Мушегович (род. 1996) — российский борец греко-римского стиля.